Эль-Кампильо-де-ла-Хара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 88 км². Население — 422 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 127 км.

Покровителем города считается святой Блас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо